Titan může označovat:
 Titan (měsíc) – měsíc planety Saturn
 titan (prvek) – chemický prvek
 Titáni – v řecké mytologii potomci matky země Gaie a boha Úrana
 titán obrovský – jihoamerický brouk

kultura
 Titan (album) – deváté studiové album řecké kapely Septicflesh
 Titan (film) – francouzsko-belgický filmový thriller z roku 2021
 Titan (projekt Blizzard Entertainment) – název zrušeného projektu vyvíjeného společností Blizzard Entertainment
 Titan A.E. – animovaný film (2000)

technologie
 Cessna Titan – americké letadlo
 rakety Titan – americká raketa

Titans může být:
 Teen Titans – fiktivní superhrdinský tým z komiksů vydavatelství DC Comics
 Teen Titans (seriál) – americký animovaný televizní seriál z let 2003–2006
 Titans (seriál, 2000) – americký televizní seriál z roku 2000
 Titans (seriál, 2018) – americký televizní seriál z roku 2018

Související články 
 Titanic

Externí odkazy